Liberalis ist der Name folgender Personen:

 Antoninus Liberalis, griechischer Schriftsteller und Mythograph aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.
 Gaius Salvius Liberalis Nonius Bassus, römischer Suffektkonsul 85
 Marcus Sempronius Liberalis, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Tullius Liberalis, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Vibius Liberalis, römischer Suffektkonsul 166
 Titus Fabius Liberalis, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Liberalis steht für:
 Liberalis Verlag, ein Schweizer Buchverlag

Siehe auch:
Für den aus dem Griechischen auch als Liberalis übersetzten Familienname, siehe Liveralis